Youth est un mot anglais qui signifie jeunesse, et peut désigner :

Cinéma 
 Youth, film américain sorti en 1915.
 Youth, film américain sorti en 1917.
 Youth (Qingchun, 青春), film chinois de Xie Jin sorti en 1977.
 Youth, film tamoul avec Vijay sorti en 2002.
 Youth (Hanoar), film germano-israélien de Tom Shoval sorti en 2013.
 Youth (La giovinezza), film italien de Paolo Sorrentino sorti en 2015.
 Youth (Fāng huá, 芳华), film chinois de Feng Xiaogang, sorti en 2017.

Littérature 
 Youth, une nouvelle de  science-fiction d'Isaac Asimov.
 Youth, une nouvelle de  Joseph Conrad.
 Youth, une pièce de Thornton Wilder.
 Youth: Scenes from Provincial Life II, un roman de J. M. Coetzee.

Musique 
 Youth, un ballet de M. Martirosian.
 Martin Glover, plus connu sous le pseudonyme « Youth », bassiste du groupe Killing Joke et producteur de musique.
 Youth, une chanson du chanteur Troye Sivan extraite de l'album Blue Neighbourhood sorti en 2015.
 Youth, deuxième album japonais du boys band sud-coréen BTS sorti en 2016.

Homonymie de titre